Her Heritage – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
Her Heritage – film del 1919 diretto da Bannister Merwin